Gōsfandī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Sar-e Pol, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Gōsfandī är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Gōsfandī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sar-e Pol (provins)